Arry (Mozela) – francuska gmina w regionie Lotaryngia
 Arry (Somma) – francuska gmina w regionie Pikardia